In 1999 werd het 80ste Campeonato Potiguar gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio Grande do Norte. De competitie werd gespeeld van 31 januari tot 4 juli en werd georganiseerd door de Federação Norte-rio-grandense de Futebol. ABC werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Finale
Indien het na drie wedstrijden gelijk stond wint ABC omdat het een beter resultaat behaalde over de gehele competitie.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Potiguar
Braziliaans competitievoetbal 1999